USS Bainbridge ha sido el nombre utilizado por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos: 

, bergantín de 12 cañones asignado en 1842 y perdido en el cabo Hatteras en 1863.
,  primer destructor de la Armada de los Estados Unidos, en servicio desde 1902 hasta 1919.
, destructor en servicio desde 1920, que fue vendido para desguace en 1945.
, crucero lanzamisiles de propulsión nuclear, en servicio desde 1962 hasta 1996.
, destructor lanzamisiles guiados de la clase Arleigh Burke, asignado el  12 de noviembre de 2005 y actualmente en servicio. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos